L'edizione 1994-1995 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Aykut Kocaman (]), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Beşiktaş Campione di Turchia 1994-1995.
 Beşiktaş  ammesso alla UEFA Champions League 1995-1996.
 Galatasaray e Fenerbahçe ammesse alla Coppa UEFA 1995-1996.
 Zeytinburnuspor, Petrolofisispor e Adana Demirspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Campionato turco di calcio